Das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2014 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2014 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 11. bis 18. Oktober 2014 parallel zum Kremlin Cup 2014 in Moskau statt. Hauptsponsor ist die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren Caroline Wozniacki im Einzel und die Paarung Stephanie Vogt / Yanina Wickmayer im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2014 fand vom 11. bis zum 13. Oktober 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Roeser